Csehország
 Poběžovice, település a Domažlicei járásban
 Poběžovice u Holic, település a Pardubicei járásban
 Poběžovice u Přelouče, település a Pardubicei járásban